«Мёртвые до востре́бования» () — американский комедийно-драматический телесериал, который выходил на телеканале ABC с 3 октября 2007 года по 13 июня 2009 года.

Сериал получил признание критиков и множество престижных наград. Шоу получило 17 номинаций на премию «Эмми», включая семь побед, в том числе награду за женскую роль второго плана в комедийном сериале» (Кристин Ченовет). Американский институт киноискусства назвал сериал одной из десяти лучших телевизионных программ 2007 года.

Сюжет 
Эта чёрная комедия рассказывает о парне по имени Нед. Он живет самой обычной жизнью, но у него необычный дар — он умеет оживлять мёртвых. Но этот дар как дарит, так и забирает жизни. Если в течение минуты Нед снова не прикоснётся к ожившему, то погибает кто-то другой. Если же прикоснуться к нему ещё раз, этот оживший вновь возвращается в мир мёртвых, на этот раз безвозвратно.

В ролях

Основной состав 
 Ли Пейс — Нед, пирожник
 Анна Фрил — Шарлотт «Чак» Чарльз
 Чи Макбрайд — Эмерсон Код
 Кристин Ченовет — Олив Снук
 Свуси Кёрц — Лили Чарльз
 Эллен Грин — Вивиан Чарльз
 Джим Дейл — рассказчик
 Филд Кейт — Нед в детстве

Второстепенный состав 

 Сай Ричардсон — Коронер (12 эпизодов)
 Сэмми Ханретти — Чак в детстве (6 эпизодов)
 Стивен Рут — Дуайт Диксон (5 эпизодов)
 Дэвид Аркетт — Ренди Мэнн (4 эпизода)
 Дайана Скаруид — Мать-настоятельница (4 эпизода)
 Кристин Адамс — Симон Хандин (3 эпизода)
 Рауль Эспарса — Альфредо Альдарисио (2 эпизода)
 Алекс Миллер — Морис (2 эпизода)
 Грэм Миллер — Ральстон (2 эпизода)
 Джош Рендалл — Чарльз Чарльз (2 эпизода)
 Пол Рубенс — Оскар Вибениус (2 эпизода)
 Саманта Бейли — Олив Снук в детстве

Эпизоды

Сезон 1 (2007)

Сезон 2 (2008-09)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2007 году
Телесериалы США, завершённые в 2009 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Брайаном Фуллером
Криминальные телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы — лауреаты премии «Эмми»
Телесериалы о смерти
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в США
Романтические произведения о зомби